Romans, relatius o pertanyents a la ciutat italiana de Roma
 Romans, relatius o pertanyents a l'Antiga Roma, civilització fundada a l'antigor basada en la cultura llatina
 Romans (Ain), municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Romans (Deux-Sèvres), municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)
 Romans d'Isonzo o Romans dal Lusinç, municipi a la província de Gorizia (Itàlia)
 Romans-sur-Isère, municipi occità al departament de la Droma (França)
 Nombres romans, sistema de numeració que es va desenvolupar a l'antiga Roma